София Абрамовна Ми́лькина (1922—1997) — советский, затем российский кинорежиссёр, сценарист.

Биография 
Родилась 17 апреля 1922 года в Воронеже. В 1936—1939 годах училась в Музыкальном училище имени Гнесиных по классу скрипки. Училась и работала в Московской театральной студии под руководством А. Н. Арбузова, В. Н. Плучека. В 1952 году окончила режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская М. И. Ромма).

Работала режиссёром на «Центрнаучфильме», «Ленфильме», Свердловской киностудии. С 1954 года — режиссёр киностудии «Мосфильм». С 1955 года работала совместно с мужем М. А. Швейцером.

Умерла 13 октября 1997 года. Похоронена в Москве на Востряковском кладбище.

Фильмография

Режиссёр 
 1963 — Большой фитиль (киноальманах, новелла «Дачурка»)
 1965 — Время, вперёд!
 1970 — Карусель
  — Маленькие трагедии (в титрах Софья Милькина)
 1987 — Крейцерова соната
 1991 — Как живёте, караси?
 1993 — Послушай, Феллини!

Сценарист 
 1991 — Как живёте, караси?
 1993 — Послушай, Феллини!

Автор песни 
 Кошки под дождём — автор и исполнитель песни

Награды и премии 
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1989) — за постановку фильма «Крейцерова соната» (1989)

Примечания

Ссылки 
 
 Швейцер о жене
 «Воскресение» Швейцера-Милькиной

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Мосфильм
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Востряковском кладбище